Алекса́ндр Алекса́ндрович Касья́нов (1891—1982) — советский российский композитор, дирижёр, пианист, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1971).

Биография 
Родился а (по другим источникам — а) в селе Болобоново (ныне — в Пильнинском районе Нижегородской области, Россия), в родовом поместье семьи потомственного дворянина.

Отец Александр Егорович сделал карьеру от сына крестьянина-однодворца Орловской губернии до заместителя министра земледелия, действительного статского советника, получил потомственное дворянство. Мать Надежда Васильевна — родная сестра матери Александра, Сергея и Бориса Ляпуновых.

Родственниками Касьяновых были семьи физиолога И. М. Сеченова, кораблестроителя А. Н. Крылова, врача В. П. Филатова. Все они жили в одной местности в своих имениях на границе Симбирской и Нижегородской губерний.

Окончил в Нижнем Новгороде мужскую гимназию и музыкальную школу В. М. Цареградского. В 1917 году окончил Петроградскую консерваторию по классу теории композиции под руководством Н. А. Соколова, затем на высшем курсе (при консерватории) занимался по классу фортепиано у своего дяди С. М. Ляпунова. В юности пользовался консультациями М. А. Балакирева и А. К. Глазунова.

В 1918 году, после окончания консерватории вернулся в Нижний Новгород.

В январе 1919 года коллектив нижегородского симфонического оркестра избрал его дирижёром. В 1920-е годы руководил музыкальной самодеятельностью, работал консультантом и лектором в клубах, дирижёром симфонических концертов, писал музыку для спектаклей, сочинял песни, романсы.

Принял деятельное участие в организации Народной консерватории, которую открыли к 1-й годовщине Октября. В 1918—1921 годах —
преподаватель Народной консерватории, преобразованной в Нижегородский музыкальный техникум. В 1921—1924 годах — директор, в 1926—1931 — преподаватель музыкального техникума (ныне Нижегородское музыкальное училище им. М. А. Балакирева).

В 1922 году составлял программы музыкальных передач и выступал в качестве пианиста в концертах, организованных Нижегородской радиолабораторией, основанной М. А. Бонч-Бруевичем, руководил первым в России радиоконцертом из Нижнего Новгорода. Сотрудничал с Радиоцентром (1930—1941), до 1936 году был его постоянным композитором.

С 1924 по 1949 год заведовал музыкальной частью 1-го Государственного театра Нижнего Новгорода (ныне Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького).

Дворянское прошлое существенно влияло на отношение советской власти к семье Касьяновых. В 1905 году был арестован отец композитора, а в 1924 году был арестован и он сам, отбывавший срок в Бутырской тюрьме. В 1929 году второй раз арестован и расстрелян герой Первой мировой войны брат Василий, арестован второй раз и в 1938 году умер в тюрьме брат Юрий, эмигрировал старший брат Сергей (полковник Деникинской армии).

В 1935 году получил заказ написать оперу «на волжский сюжет» для открывшегося Горьковского театра оперы и балета (ныне Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина). Премьера оперы «Степан Разин» (либретто Нила Бирюкова) состоялась в 1939 году.

В 1946 году композитору было предложено участвовать в конкурсе на сочинение гимна РСФСР. В конкурсе среди прочих принимали участие С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Д. Б. Кабалевский. Участник этого события Д. Р. Рогаль-Левицкий отмечал, что «при первом же прослушивании стало ясно, что из всех четырёх гимнов наиболее добротным мог оказаться гимн Касьянова», однако решение по конкурсу так и не было принято.

С 1951 года преподавал теоретические предметы в Горьковской консерватории (ныне Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки) (с 1957 — профессор).

В 1951 году принимал активное участие в создании Горьковского отделения Союза композиторов СССР и до 1962 года был председателем его правления. Член правления СК СССР (1948—1962).

В 1956 году в Новосибирске на премьере своей оперы «Ермак» простудился и получил осложнение на уши, в 1962 году потерял слух, который не восстановился до конца жизни.

В 1958 году участвовал в конкурсе на создание Государственного гимна СССР.

В 1967 году вернулся к творчеству после тяжёлой болезни.

Умер 13 февраля 1982 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Похоронен на Красном (Бугровском) кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946)
 Народный артист РСФСР (1957)
 Народный артист СССР (1971)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1976) — за оперы «Степан Разин» (1939), «Фома Гордеев» (1946)
 Орден Ленина (1967)
 Орден Октябрьской Революции (1981)
 Орден Трудового Красного Знамени (1961)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётный гражданин города Горького (1977)

Творчество 
В творчестве широко использовал интонации волжского песенного фольклора. Мастер хорового письма.

Оперы 
 «Иола» (1923), «Степан Разин» (1939; 2-я редакция, 1953; 3-я редакция, 1977, поставлена в Большом театре), «Партизанка» (1941), «Фома Гордеев» (1946; 2-я редакция, 1966; поставлена на сцене Кремлёвского театра в Москве), «На дальнем Севере» (1947), «Ермак» (1957).

Симфонические произведения 
 «Симфоническое аллегро», «Военный марш на темы русских песен» (1946), «Увертюра на русские темы» (1943), «Фантастическая сюита» (по мотивом «Лесной песни» Л. Украинки, 1944).

Инструментальные произведения 
 «Трио на чувашские темы» для скрипки, виолончели и фортепиано (1933), семь сонат (1917—1971), 24 прелюдии (1968), «Баллада» (1970), «Скерцо» (1971), «Камерная сюита» для виолончели и фортепиано из сочинений Ф. Шопена (1968), для фортепиано — 7 сонат (1917—1929, 7-я — в 1971), пьесы для фортепиано — «Экспромт», «Ноктюрн», «Мазурка» (1974).

Произведения для хора 
 Кантата «Валерий Чкалов» (слова М. Шестерикова, 1952), 3 хора «О Ленине» (на слова В. М. Инбер и собственные, 1970), 3 хора a cappella «Песни о Стеньке Разине» (1972), кантата «Траурный марш» для соло, смешанного хора и фортепиано (1924), «Среди долины ровныя», 3 хора на стихи А. С. Пушкина, «Кремлёвские звёзды», «Над старой стеною», «Балалайка», «Дорожная песня», «Песня моряков», «Выезд богатырей» для смешанного хора без сопровождения (1924—1951), сюита «Песня о городе Горьком».

Иные произведения 
 Обработки русских и чувашских народных песен, более 50 романсов (на слова Ф. И. Тютчева, А. С. Пушкина, А. А. Блока и др.), ряд патриотических песен, написанных в годы войны, педагогические пьесы (1954), оформлено около 400 драматических спектаклей и радиопостановок.

Память 
 О композиторе сняты фильмы: Горьковского телевидения «Жизнь моя — музыка» (1975), Центрального телевидения «Композитор Александр Касьянов» (творческое объединение «Экран», 1977).
 В 1976 году вышел подготовленный на Центральном телевидении фильм «Романсы Балакирева» с участием А. А. Касьянова (композитор рассказывал о М. А. Балакиреве и его романсах)
 О А. А. Касьянове печатались многочисленные статьи в газетах, журналах, таких как «Советский Союз», «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Огонёк».
 Именем композитора названа улица в Нижнем Новгороде.
 В 2012 году именем А. А. Касьянова была названа Детская школа искусств № 6 Нижнего Новгорода.

Примечания

Источники и дополнительная литература 
 Угрюмов Н. П. Александр Касьянов: Очерк жизненного и творческого пути композитора. М., Сов. композитор, 1957. 31 с.
 Елисеев И. В. А. А. Касьянов. М., Сов. композитор, 1973. 160 с.
 Елисеев И. В. Александр Касьянов. 2-е изд., доп. М.: Сов. композитор, 1989. 176 с.
 Александр Александрович Касьянов: Материалы, письма, воспоминания / Ред.-сост. В. С. Колесников. Н. Новгород: Издатель Гладкова, 2001. 343 с.
 Автобиография на представление на звание народного артиста РСФСР (10 мая 1957 г.) // Рукопись. Архив Балакиревского общества г. Н. Новгорода, ф. А. А. Касьянова (не разобран).
 Любимов Л. За расцвет советской музыкальной культуры // Горьковская коммуна. 1948. 29 февр.
 Долинская Е. О русской музыке XX века. (60-90-е годы): Учеб. пособ. по курсу "История современной отечественной музыки). М., Композитор, 2004. С. 57.
 Интервью с А. А. Касьяновым // Ленинская смена, 1977. 9 февр.

Ссылки 
 
 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Оперные композиторы
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Выпускники Нижегородской гимназии
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Нижегородской консерватории
Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Глухие композиторы
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Похороненные на Красном кладбище
Долгожители СССР